Esquay-sur-Seulles, Calvados
 Esquay-Notre-Dame, Calvados